

Patronyme 

 Jacques Chastan (1803-1839), prêtre français martyre en Corée
 Yves Chastan (1948-), homme politique français

Homonymie
Homonymie de patronyme